Umjetna inteligencija može značiti:

 Umjetna inteligencija, neživi sustav koji pokazuje sposobnost snalaženja u novim situacijama
 Umjetna inteligencija (2001), film Stevena Spielberga iz 2001.